Vineuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Vineuil (Indre) im Département Indre
Vineuil (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
Vineuil-Saint-Firmin im Département Oise